Adolph Wagner (1835–1917) – niemiecki ekonomista i polityk
 Adolf Wagner (1890–1944) – niemiecki działacz nazistowski, 1930-1942 gauleiter Monachium i Górnej Bawarii, 1933-1942 minister spraw wewnętrznych Bawarii
 Adolf Wagner (1911–1984) – niemiecki sztangista, olimpijczyk